

Carriera

Allenatore
Ha iniziato la sua carriera di allenatore con Aalen nel 2002 ed è stato nominato allenatore del 1 FC Norimberga II tre anni dopo. A seguito di un periodo di un anno da allenatore dello Stuttgarter Kickers, ha trascorso tre anni come assistente di Ralf Rangnick al , prima di entrare nella francese Ligue 2 nel Tours come allenatore nel 2011-2012 e continuato al FC Liefering, la seconda squadra del Red Bull Salisburgo.

Il 22 giugno 2015 diventa il nuovo allenatore della prima squadra del club austriaco, ma il 3 dicembre seguente viene esonerato e sostituito da Thomas Letsch.

Il 22 agosto 2016 subentra sulla panchina del , che si trova ultimo dopo cinque giornate, nel campionato svizzero.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Liefering: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni